Sumbawa (eiland), een van de Kleine Soenda-eilanden (Nusa Tenggara), behorend tot Indonesië
 Soembawarees, een taal gesproken in Indonesië
 Sumbawa (regentschap), een regentschap in de Indonesische provincie West-Nusa Tenggara
 Sumbawa (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Sumbawa in de Indonesische provincie West-Nusa Tenggara